Адамс, Климент,  (1519?—1587) — второй капитан корабля «Эдуард Бонавентура» в экспедиции Ричарда Ченслора, посетивший в 1553—1554 годах Русское государство и оставивший записки с описанием своего путешествия.

Сочинения 
 Anglorum navigatio ad Moscovitas // Rerum Moscoviticarum auctores varii, unum in corpus nune primum congesti. Francofurti. Apud haeredes Andreae Wecheli, Claud Maruim et Joan. Aubrium. 1600, стр. 142—151.

Переводы на русский язык 
 Первое путешествие англичан в Россию // Отечественные записки, Часть 27. № 77. 1826.
 Первое путешествие англичан в Россию в 1553 году / пер. И. Тарнавы-Боричевского // Журнал министерства народного просвещения, Часть 20. № 10. 1838.

Примечания

Ссылки 
 Первое путешествие англичан в Россию (Ч. 1) на сайте Восточная литература
 Первое путешествие англичан в Россию (Ч. 2) на сайте Восточная литература
 Первое путешествие англичан в Россию (Ч. 3) на сайте Восточная литература
 Английское путешествие к московитам (Изд. 1838 г.) на сайте Восточная литература

Историки Англии
Картографы Великобритании
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)